Az Exient Entertainment (vagy más néven Exient Limited) oxfordi székhelyű független videójáték-fejlesztő cég, amely különböző népszerű játéksorozatok, így az Electronic Arts Madden NFL, FIFA, Need for Speed, The Sims és Tiger Woods PGA Tour vagy az Activision DJ Hero játékainak portjai révén ismert. A céget 2001-ben alapította David Hawkins és Charles Chapman.

Videójátékaik

Díjak és elismerések 
TIGA Games Industry Awards
 2006 — Legjobb kézikonzol-játék fejlesztő: Exient Entertainment (jelölve)
 2013 — Legjobb casual játék (nagyobb játékstúdiók): Diggs Nightcrawler
 2014 — Legjobb casual játék (nagyobb játékstúdiók): Angry Birds Go! (jelölve)

Develop Industry Excellence Awards
 2011 — Legjobb kézikonzol-játék fejlesztő: Exient Entertainment (jelölve)

Develop 100
 2007 — A világ legsikeresebb játékstúdiói: Exient Entertainment (50. hely)
 2010 — A világ legsikeresebb játékstúdiói: Exient Entertainment (67. hely)

Források

További információk 
 Az Exient Entertainment weboldala 

Az Egyesült Királyság videójáték-fejlesztő cégei